Santa Eulària des Riu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Eulària des Riu (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Santa Eulària des Riu (kommun), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar